Orkanen kan vara:
 Orkanen (biograf) – en nedlagd biograf i Stockholm
 Orkanen (byggnad) – en del av Malmö universitet
 Orkanen (film) – en amerikansk film från 1979